Николай Крюков — российский конькобежец, чемпион Российской империи и Финляндии, участник чемпионатов мира и Европы.

Биография 
Представлял город Санкт-Петербург.

В 1897 году участвовал в первом чемпионате Финляндии и стал его победителем, опередив восьмерых местных спортсменов, в том числе будущего чемпиона Европы Густава Эстландера.

Участник чемпионатов мира (1898, 1899) и Европы (1898) по конькобежному спорту. На чемпионате Европы-1898 в Гельсингфорсе (ныне — Хельсинки, Финляндия) занял второе место на дистанции 10000 метров и был третьим на 5000 метров. Вальдемар Волин и Николай Крюков были первыми русскими конькобежцами, которые приняли участие в чемпионатах Европы.

В 1898 году Николай Крюков стал чемпионом России в многоборье, выиграв все две дистанции на 1500 и 5000 метров.

Достижения

Ссылка 
 Информация о Николае Крюкове на сайте SkateResults.com, анг.
 Информация о Николае Крюкове на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, нем.

Конькобежцы России (по 1917)